Okręty US Navy o nazwie Taurus:

 Pierwszy USS "Taurus" (AF-25) nosił wcześniej nazwę SS "San Benito" był statkiem handlowym, który został nabyty i wcielony do służby w 1942. Został skreślony z listy jednostek floty w 1946.
 Drugi USNS "Taurus" (T-AK-273) miał być pierwotnie "Fort Snelling" (LSD-23) (położenie stępki w 1944). Niezwodowany kadłub zmieniał dwa razy właściciela, aż w 1956 został ukończony jako statek typu RORO SS "Carib Queen". W 1958 Maritime Administration przejęło jednostkę. Został przydzielony do MSTS w 1959 i przemianowany na "Taurus". Nigdy oficjalnie przyjęty do służby w US Navy został wycofany ze służby w 1968. Skreślony z listy jednostek floty w 1971.
 Trzeci USS "Taurus" (PHM-3) był wodolotem, który został zwodowany w 1981 i skreślony w 1993.

Taurus